Woronow kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Jurij Nikolaewitch Woronow
 Jurij Nikolajevitj Voronov

Robotskapade auktorsförkortningar